Film
 The Life of the Party (1920)
 The Life of the Party (1930)
 The Life of the Party (1937)
 Life of the Party (2005)
 Life of the Party (2018)

Muziek
 Life of the Party (album) - album van The Planet Smashers
 Life of the Party (Emcee N.I.C.E.) - lied van Emcee N.I.C.E.
 Life of the Party (Shawn Mendes) - lied van Shawn Mendes
 The Life of the Party (album) - album van Neal McCoy
 The Life of the Party (lied) - lied van The Jackson 5

 Life of the Party (musical)